Ottenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Albert  Ottenbacher († 2022), deutscher Historiker
 Joseph Ottenbacher (1801–1862), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Otto Ottenbacher (1888–1975), deutscher Generalleutnant
 Sonja Ottenbacher (* 1960), österreichische Politikerin (ÖVP) und seit 2009 Abgeordnete zum Salzburger Landtag